Mosquera steht für:

 Mosquera (Cundinamarca), Stadt im kolumbianischen Departamento Cundinamarca
 Mosquera (Nariño), Stadt im kolumbianischen Departamento Nariño
 Mosquera (Galápagos), eine der kleinen Galapagosinseln

Mosquera ist der Familienname folgender Personen:
 Aquivaldo Mosquera (* 1981), kolumbianischer Fußballspieler
 Arbey Mosquera (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler
 Aurelio Mosquera Narváez (1883–1939), ecuadorianischer Mediziner und Politiker
 César Antonio Mosquera Corral (1896–1971), ecuadorianischer Geistlicher
 Dandeny Muñoz Mosquera (* 1965), mutmaßlicher kolumbianischer Auftragsmörder
 Elda Neyis Mosquera, kolumbianische Ex-Guerillaführerin der FARC
 Ezequiel Mosquera (* 1975), spanischer Radrennfahrer
 Francisco Mosquera (* 1992), kolumbianischer Gewichtheber
 Guillermo Alberto González Mosquera, kolumbianischer Politiker
 John Jairo Mosquera (* 1988), kolumbianischer Fußballspieler
 Jorge Mosquera (* 1990), kolumbianischer Fußballspieler
 Juan Pablo Moreno Mosquera (* 1997), kolumbianischer Volleyballspieler

 María Roësset Mosquera (1882–1921), spanische Malerin
 Miguel Mosquera (* 1979), kolumbianischer Schachspieler
 Pedro Mosquera (* 1988), spanischer Fußballspieler
 Ricardo Mosquera Eastman (1918–1982), argentinischer Schriftsteller, Kritiker und Botschafter
 Vicente Mosquera (* 1979), panamaischer Boxer